Zon peut désigner :
 Zon, un village du Burkina Faso,
 un personnage d'Albator.
 Nom francophone, peu usité de nos jours, de la Zoom, ruisseau de Belgique et des Pays-Bas.